Приключения Долговязого Джона Сильвера — австралийский телесериал 1954 года.
 Приключения Долговязого Джона Сильвера — роман Денниса Джуда 1978 года.